La pénalisation peut faire référence :
 au droit pénal,
 à une technique d'optimisation mathématique.